Centurio kan verwijzen naar:
Een rang in het Romeinse leger, zie Centurio (Romeins leger)
Een geslacht van de vleermuizen, zie Centurio (vleermuis)